

Geografia 
Stati Uniti d'America
Medford – città della Contea di Piscataquis, Maine
Medford – città della Contea di Middlesex, Massachusetts
Medford – città della Contea di Steele, Minnesota
Medford – township della Contea di Burlington, New Jersey
Medford – census-designated place della Contea di Suffolk, New York
Medford – capoluogo della Contea di Grant, Oklahoma
Medford – capoluogo della Contea di Jackson, Oregon
Medford – capoluogo della Contea di Taylor, Wisconsin

Persone 
 Hernán Medford (1968) – calciatore costaricano
 Kay Medford (1914-1980) – attrice caratterista statunitense
 Lester Medford (1993) – cestista statunitense